Maltese hockeyploeg (mannen)
 Maltese hockeyploeg (vrouwen)